Fooling Uncle – cortometraggio del 1914 diretto da Harry A. Pollard
Fooling Uncle – cortometraggio del 1916 diretto da Edwin McKim